46P kan syfta på:

 46P/Wirtanen - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-14M - en rysk Progress-farkost.